Het ATP-tennistoernooi van Marseille werd in 1994 gehouden van 31 januari tot 7 februari. Marc Rosset won het toernooi voor de tweede keer op rij door in de finale Arnaud Boetsch te verslaan in 2 sets: 7-6, 7-6. Het dubbelspel werd gewonnen door Jan Siemerink en Daniel Vacek.

Enkelspel

Titelverdediger 
  Marc Rosset

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Michael Stich (Kwartfinale)
  Cédric Pioline (Eerste ronde)
  Boris Becker (Tweede ronde)
  Marc Rosset (Winnaar)
  Arnaud Boetsch (Finale)
  Carlos Costa (Eerste ronde)
  Amos Mansdorf (Eerste ronde)
  Alberto Berasategui ''(Eerste ronde)

Toernooischema

Laatste 4

Sectie 1

Sectie 2

Dubbelspel 
Het dubbelspel werd gewonnen door Jan Siemerink en Daniel Vacek.

Toernooischema 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille